Dit is de wereldranglijst van november 2003 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 19 november 2003.

Mannen 11